Die Grafen von Dießen stehen für:
 die Lehnsherren der Grafschaft Dießen
 für das regierende Lehnshaus, siehe Andechs (Adelsgeschlecht)